Die 22. Schacholympiade 1976 wurde vom 26. Oktober bis 10. November 1976 im Dan Carmel Hotel in Haifa ausgetragen.

Übersicht 
Die Vergabe der Schacholympiade 1976 ins israelische Haifa stellte FIDE-Präsident Euwe vor einige Schwierigkeiten. Schon das zunächst testweise eingeführte Schweizer System stieß besonders bei den starken Schachnationen nicht auf allzu viel Gegenliebe. Schwerer wog aber, dass die Sowjetunion seinerzeit keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhielt und die Wahl des Austragungsortes scharf kritisierte. Dennoch hielt Euwe an der Entscheidung fest. Die Sowjetunion und die Verbände aus deren Einflussbereich boykottierten das Turnier. 34 Mannschaften nahmen an einer Gegenolympiade im libyschen Tripolis teil.

In Haifa spielten 48 Teams in der offenen Gruppe und 24 Teams bei den Frauen. Die deutsche Männer-Mannschaft bestand aus Wolfgang Unzicker, Luděk Pachman, Hans-Günter Kestler, Dieter Mohrlok, Peter Ostermeyer und Klaus Wockenfuß. Bei den Frauen spielten Anni Laakmann, Hannelore Weichert, Thea Prill-Gassemann und Ursula Wasnetsky.
Das Olympia-Debüt gaben die Mannschaften von Thailand, Papua-Neuguinea, Honduras und den Bermudas.

Offenes Turnier 
Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt. Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Haifa wurden in der offenen Gruppe 13 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der dreizehn Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0). Außerdem sind die Anzahlen der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Kämpfe aufgeführt (+ = -).

Ermittlung der Platzierung 
Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wrtg (Buchholz-Wertung)

Endstand als Fortschrittstabelle 

{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||BP||MP||Wrtg||+||=||-||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13
|-
|1.||USA||USA||37||21||383.5||9||3||1||IRI3||CHI2½||SCO3½||ITA2||AUS4||NED1½||ENG2||ARG2½||GER2||ISR3½||SUI4||COL3||WLS3½
|-
|2.||Niederlande||NED||36½||23||383.5||10||3||0||LUX3½||SCO2½||SUI2½||ARG2||NOR4||USA2½||ISR3||ENG2||CHI3½||SWE3½||GER2||CAN2½||FIN3
|-
|3.||England||ENG||35½||22||385.5||9||4||0||NZL2½||FRA4||ARG2½||GER2||ITA3||PHI3½||USA2||NED2||ISR2||CAN3||SWE3||CHI3½||AUT2½
|-
|4.||Argentinien||ARG||33||20||389.5||9||2||2||VEN4||ESP2½||ENG1½||NED2||SUI3||GER2½||PHI3||USA1½||IRI3||AUT3||ISR2½||SWE2½||CAN2
|-
|5.||BRD||GER||31||15||389.0||6||3||4||IRL3½||FIN3||AUT3½||ENG2||PHI1||ARG1½||ESP3||ISR1½||USA2||IRI4||NED2||SUI1½||AUS2½
|-
|6.||Israel||ISR||29½||17||392.5||8||1||4||URU3½||AUS2½||SWE2½||SUI1½||DEN3½||ESP3||NED1||GER2½||ENG2||USA½||ARG1½||PHI3||PAR2½
|-
|7.||Schweiz||SUI||29||17||365.0||8||1||4||AHO4||CAN2½||NED1½||ISR2½||ARG1||CHI½||DEN2½||THA3½||ESP2||COL3||USA0||GER2½||FRA3½
|-
|8.||Kanada||CAN||28½||15||372.5||6||3||4||MNC4||SUI1½||NOR1||IRI2½||SCO2||WLS3||ITA2||ESP2½||AUS2½||ENG1||ISL3||NED1½||ARG2
|-
|9.||Spanien||ESP||28½||12||355.0||5||2||6||ISV4||ARG1½||BEL2½||SWE2||VEN4||ISR1||GER1||CAN1½||SUI2||CHI1½||NOR2½||AUS1½||SCO3½
|-
|10.||Kolumbien||COL||28||14||352.5||6||2||5||PNG3½||SWE1½||ISL2½||VEN1½||FIN1½||PAR2||FRA3||SCO2½||NOR2||SUI1||AUT3||USA1||HON3
|-
|11.||Norwegen||NOR||27½||16||362.5||6||4||3||THA2½||HON3½||CAN3||PHI1½||NED0||FIN2½||PAR2½||AUT2||COL2||ISL2||ESP1½||DEN2||VEN2½
|-
|12.||Schweden||SWE||27½||15||376.5||7||1||5||DOM3½||COL2½||ISR1½||ESP2||AUT2½||SCO2½||CHI2½||IRI1||PHI4||NED½||ENG1||ARG1½||DEN2½
|-
|13.||Italien||ITA||27½||15||361.5||5||5||3||AND4||ISL3||PHI2||USA2||ENG1||IRI2||CAN2||CHI½||IRL2½||AUS1½||FRA2½||SCO2||BEL2½
|-
|14.||Wales||WLS||27½||15||359.0||6||3||4||HON2||NZL2||LUX1½||PAR2||URU4||CAN1||VEN2½||AUS1||BEL3||FIN2½||CHI2½||ISL3||USA½
|-
|15.||Paraguay||PAR||27½||14||345.0||6||2||5||FRA1||CRC2½||NZL2½||WLS2||LUX2½||COL2||NOR1½||BEL2½||URU2½||PHI1½||SCO1½||BOL4||ISR1½
|-
|16.||Chile||CHI||27½||13||380.5||6||1||6||CRC3||USA1½||AUS2||URU3||ISL1½||SUI3½||SWE1½||ITA3½||NED½||ESP2½||WLS1½||ENG½||IRI3
|-
|17.||Australien||AUS||27½||13||367.5||6||1||6||JPN4||ISR1½||CHI2||BEL4||USA0||ISL2½||IRI1||WLS3||CAN1½||ITA2½||PHI1½||ESP2½||GER1½
|-
|18.||Österreich||AUT||27½||13||366.0||6||1||6||GCI4||BEL2½||GER½||FIN2½||SWE1½||DEN3||ISL1½||NOR2||SCO2½||ARG1||COL1||CRC4||ENG1½
|-
|19.||Finnland||FIN||27½||13||346.5||6||1||6||IVB3½||GER1||DEN2½||AUT1½||COL2½||NOR1½||SCO2||BOL2½||ISL1½||WLS1½||LUX3||NZL3½||NED1
|-
|20.||Philippinen||PHI||27||17||367.5||8||1||4||FAI4||DEN3||ITA2||NOR2½||GER3||ENG½||ARG1||ISL2½||SWE0||PAR2½||AUS2½||ISR1||URU2½
|-
|21.||Neuseeland||NZL||27||15||346.5||7||1||5||ENG1½||WLS2||PAR1½||CRC3||BEL1||DOM2½||LUX1½||JPN2½||DEN2½||IRL2½||THA3||FIN½||GUA3
|-
|22.||Island||ISL||27||13||350.0||6||1||6||HKG4||ITA1||COL1½||LUX3||CHI2½||AUS1½||AUT2½||PHI1½||FIN2½||NOR2||CAN1||WLS1||IRL3
|-
|23.||Venezuela||VEN||26½||13||336.5||6||1||6||ARG0||PNG3½||MNC4||COL2½||ESP0||BEL2||WLS1½||URU½||THA1||JPN3||GCI3½||LUX3½||NOR1½
|-
|24.||Belgien||BEL||26½||11||341.5||4||3||6||GUA4||AUT1½||ESP1½||AUS0||NZL3||VEN2||IRL2||PAR1½||WLS1||FAI4||CRC2½||IRI2||ITA1½
|-
|25.||Dänemark||DEN||26½||10||349.0||4||2||7||BER4||PHI1||FIN1½||IRL4||ISR½||AUT1||SUI1½||FRA2||NZL1½||DOM3½||IRI2½||NOR2||SWE1½
|-
|26.||Frankreich||FRA||26||14||351.0||6||2||5||PAR3||ENG0||URU0||BOL4||GCI2½||GUA3||COL1||DEN2||DOM2½||SCO2||ITA1½||THA4||SUI½
|-
|27.||Dominikan. Republik||DOM||26||14||300.5||6||2||5||SWE½||LUX½||BOL2||AHO4||CRC2||NZL1½||GUA2½||HON2½||FRA1½||DEN½||IVB3||AND2½||HKG3
|-
|28.||Uruguay||URU||26||13||341.0||6||1||6||ISR½||JPN2||FRA4||CHI1||WLS0||HON2½||BER3||VEN3½||PAR1½||THA1½||IRL2½||GUA2½||PHI1½
|-
|29.||Honduras||HON||26||9||304.0||3||3||7||WLS2||NOR½||HKG2||THA1½||GUA1½||URU1½||ISV4||DOM1½||CRC½||AHO4||BOL2||FAI4||COL1
|-
|30.||Thailand||THA||25½||12||319.5||6||0||7||NOR1½||IRI½||BER3||HON2½||IRL1½||LUX1½||GCI4||SUI½||VEN3||URU2½||NZL1||FRA0||AHO4
|-
|31.||Iran||IRI||25½||11||367.5||4||3||6||USA1||THA3½||IRL2||CAN1½||JPN4||ITA2||AUS3||SWE3||ARG1||GER0||DEN1½||BEL2||CHI1
|-
|32.||Costa Rica||CRC||25½||11||324.0||5||1||7||CHI1||PAR1½||ISV3½||NZL1||DOM2||IRL1||HKG3||GUA1½||HON3½||BOL2½||BEL1½||AUT0||MNC3½
|-
|33.||Schottland||SCO||25½||10||371.5||3||4||6||BOL4||NED1½||USA½||GCI4||CAN2||SWE1½||FIN2||COL1½||AUT1½||FRA2||PAR2½||ITA2||ESP½
|-
|34.||Guernsey||GCI||25||14||298.5||7||0||6||AUT0||GUA3||FAI3½||SCO0||FRA1½||JPN2½||THA0||PNG3½||HKG2½||BER1½||VEN½||AHO3½||AND3
|-
|35.||Irland||IRL||25||12||328.0||5||2||6||GER½||IVB4||IRI2||DEN0||THA2½||CRC3||BEL2||LUX2½||ITA1½||NZL1½||URU1½||MNC3||ISL1
|-
|36.||Luxemburg||LUX||24½||13||340.5||6||1||6||NED½||DOM3½||WLS2½||ISL1||PAR1½||THA2½||NZL2½||IRL1½||BOL2||GUA2½||FIN1||VEN½||ISV3
|-
|37.||Guatemala||GUA||24½||12||321.0||6||0||7||BEL0||GCI1||PNG3||MNC3||HON2½||FRA1||DOM1½||CRC2½||JPN3||LUX1½||BER3||URU1½||NZL1
|-
|38.||Japan||JPN||24½||12||296.0||5||2||6||AUS0||URU2||AND3||HKG3½||IRI0||GCI1½||FAI3||NZL1½||GUA1||VEN1||AHO3½||IVB2½||BER2
|-
|39.||Hong Kong||HKG||24½||12||291.5||4||4||5||ISL0||AND2||HON2||JPN½||PNG3||BER2||CRC1||FAI3||GCI1½||IVB3½||MNC2||ISV3||DOM1
|-
|40.||Bolivien||BOL||24½||11||286.0||4||3||6||SCO0||ISV1½||DOM2||FRA0||AHO3½||AND4||PNG3½||FIN1½||LUX2||CRC1½||HON2||PAR0||IVB3
|-
|41.||Bermuda||BER||24||14||290.0||5||4||4||DEN0||FAI2||THA1||ISV2½||AND2½||HKG2||URU1||MNC2||IVB3||GCI2½||GUA1||PNG2½||JPN2
|-
|42.||Andorra||AND||23||11||274.0||4||3||6||ITA0||HKG2||JPN1||FAI2||BER1½||BOL0||AHO3½||IVB3||MNC2||ISV3||PNG2½||DOM1½||GCI1
|-
|43.||Monaco||MNC||22||11||277.5||4||3||6||CAN0||AHO3½||VEN0||GUA1||ISV2½||FAI1||IVB3||BER2||AND2||PNG3½||HKG2||IRL1||CRC½
|-
|44.||Färöer||FAI||21½||12||277.0||5||2||6||PHI0||BER2||GCI½||AND2||IVB2½||MNC3||JPN1||HKG1||AHO3½||BEL0||ISV3½||HON0||PNG2½
|-
|45.||Papua-Neuguinea||PNG||18||6||280.0||3||0||10||COL½||VEN½||GUA1||IVB3||HKG1||AHO3||BOL½||GCI½||ISV3||MNC½||AND1½||BER1½||FAI1½
|-
|46.||U.S. Jungferninseln||ISV||15½||6||283.0||3||0||10||ESP0||BOL2½||CRC½||BER1½||MNC1½||IVB2½||HON0||AHO2½||PNG1||AND1||FAI½||HKG1||LUX1
|-
|47.||Britische Jungferninseln||IVB||13½||1||283.5||0||1||12||FIN½||IRL0||AHO2||PNG1||FAI1½||ISV1½||MNC1||AND1||BER1||HKG½||DOM1||JPN1½||BOL1
|-
|48.||Niederländ. Antillen||AHO||7½||1||294.0||0||1||12||SUI0||MNC½||IVB2||DOM0||BOL½||PNG1||AND½||ISV1½||FAI½||HON0||JPN½||GCI½||THA0
|}

Beste prozentuale Ergebnisse 
 Brett 1: Jan Timman (Niederlande) 8½ aus 11
 Brett 2: Gennadi Sosonko (Niederlande) 6 aus 8
 Brett 3: Marcelo Carrión (Dominik. Rep.) 9 aus 11
 Brett 4: Michael Francis Stean (England) 5½ aus 8
 Reserve 1: Boris de Greiff (Kolumbien) 5½ aus 7
 Reserve 2: Kim Commons (USA) 7½ aus 9

Frauenturnier 

Das Turnier der Frauen wurde in vier Vorgruppen und drei Finalgruppen (A, B, C) ausgetragen. Alle Gruppenturniere wurden als Rundenturnier gespielt. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spielerinnen einsetzen.

Ergebnisse 
Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Haifa folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wrtg (Sonneborn-Berger-Wertung)

Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle unter Nummer der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0). Außerdem sind die Anzahlen der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Kämpfe aufgeführt (+ = -).

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Endrunde 
Finalgruppe A

Beste prozentuale Einzelergebnisse
 Brett 1: Alla Kushnir (Israel) 7½ aus 8
 Brett 2: Nava Shterenberg (Kanada) 9 aus 10
 Brett 3: Hyroko Maeda (Japan) 6½ aus 8
 Reserve: Lea Nudelman (Israel) 6½ aus 7

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Mannschaftsaufstellungen

Einzelnachweise

Weblinks 
 22nd Chess Olympiad: Haifa 1976 auf Olimpbase (englisch)

1976
Schachturnier
Schachveranstaltung 1976
Schachwettbewerb in Israel
Sport (Haifa)